Альбиновка — название населённых пунктов на Украине:

 Альбиновка — до 1946 года название села Те́теревка в Житомирском районе Житомирской области.
 Альбиновка — до 1946 года название села Шевченково в Снятынском районе Ивано-Франковской области.